

Bibbia 
 Tobia – libro deuterocanonico della Bibbia
 Tobia – figlio di Tobi nel Libro di Tobia

Letteratura 
 Tobia, Un millimetro e mezzo di coraggio – romanzo del 2006 di Timothée de Fombelle
 Tobia, Gli occhi di Elisha – romanzo del 2007 di Timothée de Fombelle

Personaggi immaginari 
 Tobia – personaggio del film d'animazione Robin Hood
 Tobia – protagonista del film Tobia il cane più grande che ci sia

Toponimi 
 Tobia – frazione del comune di Viterbo
 Tobía – comune della comunità autonoma di La Rioja, Spagna

Altro 
Tobia – nome proprio di persona maschile
Claudio Tobia – allenatore di calcio italiano

Pagine correlate 
 Tobi
 Tobias
 Toby